Francis Egerton kan syfta på:

* Francis Egerton (1824–1895), brittisk amiral och parlamentsledamot
 Frank Egerton (född 1959), brittisk romanförfattare
 Francis Egerton, 3:e hertig av Bridgewater (1736–1803), brittisk peer
 Francis Egerton, 8:e earl av Bridgewater (1756–1829), brittisk peer
 Francis Egerton, 1:e earl av Ellesmere (1800–1857), brittisk peer
 Francis Egerton, 3:e earl av Ellesmere (1847–1914), brittisk peer
 Francis Egerton, 7:e hertig av Sutherland (född 1940), brittisk peer